A Change of Seasons (album): album van Dream Theater
 A Change of Seasons (film): film uit 1980